Die Fußball-Oberliga-Saison 1956/57 wurde in fünf Staffeln gespielt.

Nord

Abschlusstabelle

|}

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord

Qualifikation Niedersachsen

Die beiden Vizemeister der Amateuroberliga Niedersachsen ermittelten den dritten niedersächsischen Teilnehmer an der Aufstiegsrunde. Das Spiel fand am 22. April 1957 in Verden statt.

|}

Gruppe A

|}

Gruppe B

Bremer Meister wurden die Amateure von Werder Bremen. Da diese nicht an der Aufstiegsrunde teilnehmen durften rückte der Vizemeister Bremer SV nach.

|}

West

|}

Südwest

|}

Süd

|}

Das Spiel zwischen der SpVgg Fürth gegen BC Augsburg am 2. September 1956 wurde von Schiedsrichter Fritz Heller bei 1:0-Führung von Fürth vorzeitig abgebrochen, da Bierflaschen auf das Spielfeld geworfen wurden. Die Spruchkammer des Süddeutschen Fußballverbandes verurteilte die SpVgg Fürth zu einer Geldstrafe in Höhe von 500 Deutsche Mark und setzte ein Wiederholungsspiel auf neutralem Platz an, dieses endete am 23. Dezember des Jahres in München mit einem 1:1-Unentschieden.

Vertragsliga Berlin

|}

Einzelnachweise

1956
Fußballsaison 1956/57